Poręba, village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Poręba, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Poręba, village de la voïvodie de Łódź ;
 Poręba, village de la voïvodie de Lubusz ;
 Poręba, village de la voïvodie de Mazovie ;
 Poręba, village de la voïvodie d'Opole ;
 Poręba, village de la voïvodie de Petite-Pologne ;
 Poręba, village de la voïvodie de Poméranie ;
 Poręba, village de la voïvodie de Sainte-Croix ;
 Poręba, ville de la voïvodie de Silésie ;
 Poręba, village de la voïvodie de Silésie.